Asienmesterskabet i håndbold henviser til flere artikler:

 Asienmesterskabet i håndbold (mænd)
 Asienmesterskabet i håndbold (kvinder)